Наталья Андреевна Бойко (укр. Наталія Андріївна Бойко; род. 7 сентября 1989 года, Львов, Украинская ССР, СССР) — украинский юрист. Член наблюдательного совета «Нафтогаз Украины» от государства.

Биография 
Наталья Бойко родилась 7 сентября 1989 года во Львове. Училась на юридическом факультете Львовского национального университета, в котором в 2011 году получила диплом магистра с отличием. Стажировалась в Зальцбурге на кафедре экологического и энергетического права. Училась на юридическом факультете Берлинского университета имени Гумбольдта по программе Erasmus.

До 2015 года работала в Германии, во Франкфурте-на-Майне, в компании Environmental Resources Management на должности консультанта и координатора проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов, специализировалась на вопросах в сфере экологии, правового регулирования, правил охраны труда и техники безопасности на Украине. Проводила научное исследование по формированию энергетической политики в Институте экономики энергетики Токио. В 2013 году по контракту ERM с Shell приехала на Украину. С 2015 по 2019 год по предложению заместителя главы Администрации президента Украины по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрия Шимкива занимала должность советника Администрации. Являлась проектным менеджером реформы энергетики Национального совета реформ под председательством президента Украины; в её обязанности входила координационная, аналитическая и коммуникационная поддержка реформы украинского энергетического сектора. С 22 февраля 2017 года по сентябрь 2019 года по предложению министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика занимала должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции. С 27 сентября 2017 года по 2020 год — член бюро Комитета по устойчивой энергетике ООН. Была в избирательном списке партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» под 24-м номером. После досрочного прекращении полномочий народного депутата Ириной Луценко Наталья Бойко должна была быть назначена народным депутатом и проходить в парламент Верховной рады, но уступила место Владимиру Вятровичу и 11 сентября 2019 года была избрана членом наблюдательного совета «Нафтогаз Украины» как представитель государства, сложила полномочия в сентябре 2021 года.  С 5 ноября 2019 года по март 2020 года занимала должность советника премьер-министра Украины Алексея Гончарука на общественных началах. В мае 2020 года была назначена советником премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на общественных началах. С марта 2021 года руководит учебно-аналитическим Центром взаимодействия с властью (GR) при Киевской школе экономики KSE. В январе 2022 года была назначена членом наблюдательного совета государственного предприятия Прозорро.Продажи как представитель государства. С ноября 2022 года по январь 2023 года была членом наблюдательного совета «Укрнафта» как представитель государства. 24 января 2023 года была повторно избрана членом наблюдательного совета «Нафтогаз Украины» как представитель государства, избрана заместителем главы наблюдательного совета.

Принимала участие в «Евромайдане» в 2014 году, а также в пикете под Еврокомиссией, где решался вопрос об отмене визового режима ЕС с Украиной. В июне 2017 года приняла участие в благотворительной акции «Месяц добра», в которой организаторы проводили интернет-аукционы с необычными услугами. На торги помимо других молодых чиновниц было выставлено свидание с Натальей Бойко, с которой победителю предлагался совместный поход в театр. Победителем аукциона стал бизнесмен Алексей Бойчук, который купил лот за 9 тысяч гривен.

Девять лет занималась карате. Является мастером спорта Украины, была членом национальной сборной. Чемпионка Европы по карате среди студентов. Чемпионка Украины. Бронзовый призёр Универсиады Украины. Победительница международных турниров в России, Австрии, Венгрии, Румынии. Победительница Кубка мира в Венгрии. Владеет английским и немецким языками.

Отец Натальи Бойко — Андрей Бойко — член Высшего совета правосудия, доктор юридических наук и профессор.

Примечания 

Выпускники Львовского университета
Заместители министров Украины
Чемпионы Европы по карате